Comitatul Whitley sau Whitley County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Whitley County, Indiana
 Whitley County, Kentucky